Karl von Bardeleben ist der Name folgender Personen:

* Karl von Bardeleben (Mediziner) (1849–1918), deutscher Anatom
 Karl Alexander von Bardeleben (1770–1813), deutscher Adliger und Militär